Géromont (Comblain-au-Pont), plaats in de gemeente Comblain-au-Pont in de Belgische provincie Luik
Géromont (Malmedy), plaats in de gemeente Malmedy in de Belgische provincie Luik